ТЩМ — многозначная аббревиатура:
 ТЩМ — тральщик морской
 ТЩМ — тоннельная щитовая машина

См. также 
  — аббревиатура латиницей